Toponímia:
 Logan (Iowa), població dels Estats Units a l'estat d'Iowa
 Logan (Kansas), població dels Estats Units a l'estat de Kansas
 Logan (Nou Mèxic), població dels Estats Units a l'estat de Nou Mèxic
 Logan (Ohio), població dels Estats Units a l'estat d'Ohio
 Logan (Utah), ciutat i seu del Comtat de Cache a l'estat de Utah dels Estats Units d'Amèrica
 Logan (Virgínia de l'Oest), població dels Estats Units a l'estat de Virgínia de l'Oest
 Logan, nom alternatiu de Hanaford, vila al comtat de Franklin (Illinois, EUA) 
 Logan (comtat d'Edgar), comunitat no incorporada al township de Brouilletts Creek del comtat d'Edgar (Illinois, EUA)
 Logan Elm Village, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat d'Ohio
 Aeroport Internacional Logan, aeroport a la ciutat de Boston (Massachusetts, EUA)
 Mont Logan, muntanya més alta del Canadà i la segona més alta de tota Amèrica del Nord després del McKinley a Alaska     
 North Logan, població dels Estats Units a l'estat de Utah
 West Logan, població dels Estats Units a l'estat de Virgínia de l'Oest
 Biografies:
 Bruce Logan (Cambridge, Cambridgeshire, 1886 – Hitchin, Hertfordshire, 1965), remer anglès 
 Elle Logan (Portland, Maine, 1987), remadora estatunidenca
 Gerald Logan (Wimbledon, Londres, 1879 – Folkestone, Kent, 1951), jugador d'hoquei sobre herba anglès 
 Jacqueline Logan (Corsicana, Texas, 1904 – Melbourne, Florida, 1983), estrella del cinema mut que va actuar entre els anys 1921 i 1931
 John Logan (1961), guionista i productor de cinema estatunidenc 
 Joshua Logan (Texarkana, Texas, 1908 - Nova York, 1988), director de cinema i guionista estatunidenc
 M. L. Logan, jugador de rugbi britànic que va competir a cavall dels segles XIX i XX
 Robert K. Logan (1939), físic de la Universitat de Toronto
 Shaleum Logan (Manchester, 1988), futbolista anglès que juga de defensa pel Brentford Football Club
 William Logan, diversos personatges
 Willy Logan (Saint John, Nova Brunsvic, Canadà, 1907 - Sackville, 1955), patinador de velocitat sobre gel 
 Miscel·lània:
 Logan (pel·lícula), pel·lícula estatunidenca i l'última de la trilogia de Wolverine, basada en els còmics de Wolverine de Marvel Comics, produïda per 20th Century Fox
 Móra de Logan (Rubus × loganobaccus), híbrid produït creuant una espècie de móra negra (Rubus vitifolius) i el gerd
 Logan, nom alternatiu de Wolverine, superheroi de Marvel Comics, membre dels X-Men i dels Venjadors